Дамье́н Плесси́  (; ) — французский футболист, опорный полузащитник.

Карьера 
31 августа 2007 года в день закрытия летнего трансферного окна Дамьен перешёл из «Олимпика» в «Ливерпуль», подписав с клубом контракт на три года. По поводу этой сделки тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес сказал следующее: «Он хороший футболист — большой и сильный, и мы уверены, что он окажется достаточно хорош для нас. Он ещё молод, и у него масса времени для того, чтобы улучшить свою игру, но только от его прогресса зависит, как скоро он сможет дебютировать в первой команде».

Дамьен, в «Ливерпуле» начавший играть за резервы, свой дебютный матч в первой команде провёл 5 апреля 2008 года против «Арсенала», игра завершилась вничью 1:1. Плесси, который отыграл все 90 минут встречи, показал себя достаточно уверенным и хладнокровным футболистом и, в целом, достойно провёл этот матч. В интервью после игры Рафаэль Бенитес отдельно отметил дебют Плесси, сказав, что он не удивлён его игрой, и пояснил: «Мы знали, что подписываем хорошего футболиста. Он отлично действовал в матчах резервов, и был так же хорош сегодня».

В 2007 году Плесси в составе сборной Франции среди игроков не старше 19 лет принял участие Чемпионате Европы U-19 и дошёл до полуфинала турнира, где его команда уступила Испании. 8 августа 2008 года было объявлено о том, что Дамьен и пять его товарищей получили новые номера в первой команде клуба. Плесси сменил свой номер 47 на 28.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте oskfotboll.se 
 Профиль игрока на LFChistory.net 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Эребру»